World Vision, Kurzbezeichnung einer humanitären Organisation:

 World Vision International, internationaler Dachverband der World-Vision-Landesorganisationen und -büros, zu diesem gehören unter anderem:
 World Vision Deutschland, finanziert unter anderem die
 World Vision Kinderstudie
 World Vision Österreich, mit UNO-Kontaktbüro
 World Vision Schweiz
 World Vision (Vereinigte Staaten), Gründungsorganisation
 World Vision Australien

Siehe auch:
 Worldvision Enterprises, eine ehemalige Filmverleihgesellschaft in den Vereinigten Staaten
 World Vision Business Corporation, Internationaler Händler von Landwirtschaftsprodukten (Bio)-Ethanol und Eisenerz
 Wholistic World Vision, ein spirituelles Netzwerk, das sich auf Mahatma Gandhi beruft